Спор гармонии с изобретением, также «Опыт гармонии и изобретения» () — сборник из 12 концертов для скрипки, струнных и basso continuo Антонио Вивальди. Восемь из них имеют тематические заголовки, четыре — без каких-либо заголовков. Концерты написаны между 1723 и 1725 годами и опубликованы в 1725 году как соч. 8. Первые четыре концерта сборника известны как цикл «Времена года» ().

Сборник опубликован в амстердамской мастерской Мишеля-Шарля Ле Сена и посвящён Вацлаву (Венцелю), графу фон Морцину, советнику Карла VI, императора Священной Римской империи (не путать с Карлом Йозефом, графом фон Морцином, благодетелем Йозефа Гайдна).

Список концертов 
 Концерт № 1 ми мажор, «La primavera» (Весна), RV 269
 Концерт № 2 соль минор, «L’estate» (Лето), RV 315
 Концерт № 3 фа мажор, «L’autunno» (Осень), RV 293
 Концерт № 4 фа минор, «L’inverno» (Зима), RV 297
 Концерт № 5 ми-бемоль мажор, «La tempesta di mare» (Буря на море), RV 253
 Концерт № 6 до мажор, «Il piacere» (Удовольствие), RV 180
 Концерт № 7 ре минор, «Per Pisendel» (Для Пизенделя), RV 242
 Концерт № 8 соль минор, RV 332
 Концерт № 9 ре минор, RV 236 (версия для скрипки) / RV 454 (версия для гобоя)
 Концерт № 10 си-бемоль мажор, «La caccia» (Охота), RV 362
 Концерт № 11 ре мажор, RV 210
 Концерт № 12 до мажор, RV 178 (версия для скрипки) / RV 449 (версия для гобоя)

Примечания

Ссылки 
 

Произведения Антонио Вивальди
Концерты для скрипки